Городец (), также() — деревня в Лядецком сельсовете Столинского района Брестской области Белоруссии.

История 
В конце 18 века — село, 10 дворов, принадлежало, по частям Паньховским, Хилькевичам, Чаславским. В середине 19 века — деревня, входила в состав имения Городец Киневичей. На 1870 год и в начале 20 века — в Хорской волости Мозырского уезда Минской губернии Российской Империи. В начале 20 века имелись церковь и часовня. Рядом находился фальварок Городец.

В 1918—1939 в составе Польша. Деревня в Хорской сельской гмине Лунинецкого повета Полесского воеводства.

С 1939 года в БССР. С 12.10.1940 в Лядецком сельсовете Давыд-Городецкого района Пинской области. В Великую Отечественную войну оккупирован немецкими войсками с июля 1941 по июль 1944. После войны деревня была в колхозе имени Ленина, потом в колхозе «Лядзецкi».

География 
Деревня находится в 50 километрах на Северо-восток от Столина, в 290 километрах от Бреста, в 40 километрах от железнодорожной станции Гарынь на линии Лунинец-Сарны.

Транспорт 
Через деревню проходит местная дорога H613.

Население 
В начале 20 века — 44 дворов, 360 жителей.

В 1921 году — 69 домов, 417 жителей, из них 409 беларусов.

В 1939 году — 75 домов, 456 жителей.

В 1970 году — 511 жителей.

В 2005 году — 123 домохозяйства, 261 житель.

В 2009 году — 229 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Столинского района